Nośnik może odnosić się do:
 w fizyce
 fala nośna
 nośniki ładunku
 nośniki oddziaływań
 w informatyce
 nośnik danych
 nośnik magnetyczny
 w matematyce
 nośnik funkcji
 nośnik miary
 w reklamie
 nośnik reklamy
 w rolnictwie
 nośnik narzędzi
 w telekomunikacji
 medium transmisyjne